Dwibahubeeja är ett släkte av svampar. Dwibahubeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dwibahubeeja